Де́фни Джой На́йман Фо́стер (; 2 мая 1979, Инджирлик, Турция — 2 февраля 2011, Стамбул, Турция) — турецкая  и .

Биография 
На её счету около десятка ролей в фильмах и сериалах. Она также работала на телевидении, вела популярную турецкую танцевальную программу «Yok Böyle Bir Dans» .

С 2008 года Дефни была замужем за Илкером Ясина Солмазом. В этом браке Фостер родила своего единственного ребёнка — сына Джан Кылыча Солмаза (род. 13.06.2009).

Скончалась 2 февраля 2011 года в 31-летию возрасте. Причиной смерти были названы дыхательная недостаточность и сердечный приступ. В феврале 2015 года друг-журналист Фостер, Халит Керем Алтан, был приговорён к двум месяцам тюрьмы за то, что он вызвал ей «скорую помощь» лишь спустя два часа после того, как она потеряла сознание.

Примечания 

Умершие от дыхательной недостаточности
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Зинджирликую